Yerba jabonera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salsola vermiculata; o
 el nombre común de la planta Saponaria officinalis.